Tube (teilweise von  „Rohr“ bzw.  „Rohr“, „Röhre“) steht für:
 Tube (Behälter), ein Behältnis
 Tube (Film), südkoreanischer Film (2003)
 Tube (Klettern), ein Abseil- und Sicherungsgerät
 Tube (Messe), eine Fachmesse in Düsseldorf
 Tube (Zentralpantar), ein indonesisches Dorf im Distrikt Zentralpantar
 Tube (Band), japanische Rockband
 die Verbindung zwischen Ohr und Rachen, siehe Eustachi-Röhre
 als Kurzform die Tuba uterina, den Eileiter
 die Londoner U-Bahn, siehe London Underground
 den Jugendclub BBC im Berliner Ortsteil Fennpfuhl

Tube ist der Familienname folgender Personen:
 Minna Beckmann-Tube (1881–1964), Malerin und Opernsängerin

Tube ist das Pseudonym von:
 Tobias Herre (* 1968), deutscher Schriftsteller, siehe Tube (Schriftsteller)

Siehe auch:

 Tuba (Begriffsklärung)
 Tubus